

Patronyme 
 Ernst Höfner (1929-2009), homme politique est-allemand
 Gabriel Höfner (1842-1921), entomologiste, musicien et compositeur autrichien

Divers 
 Höfner, un fabricant allemand d'instruments de musique.

Article connexe